Bahamastompstaartrat
 Jamaicastompstaartrat